Илья Кайтез (род. ) в Полице (Дрвар) — сербский социолог, философ, педагог и офицер в отставке. Является бывшим руководителем кафедры общественных наук и профессором социологии в Военной академии в Белграде. В должности полковника ушел в отставку.
Помимо прочего, Кайтез является автором обширной монографии «Мудрость и меч: философы о тайнах мира и войны», которая была переведена и опубликована на английском языке и редактором международной электронной библиотеке «Философия войны и мира».

Биография 
 Образование

Кайтез окончил начальную школу в Шайкашe, рядом с городом Нови-Садом. Затем он закончил Авиационную гимназию имени «Маршал Тито» в Мостаре и Военную академию авиации в Земунике (Задар). Кайтез получил степень по философии и социологии на факультете философии в Задаре, а потом на факультетe политических наук в Белграде, он получил степень магистра по политической социологии на тему «Нацизм и устаашизм — генеалогия зла» в 1997 году. Докторскую диссертацию защитил на тему «Радикализм и жертвы — случай Октябрьской революции (антропологический и политический анализ)» в 2004 году.

 Профессионально-научная карьера

С 1991 года работал в Военной академии (Белград), где преподавал философию (1991—1998 годы), социологию (с 1998—2016 годы), а также возглавлял Центр иностранных языков (2005—2007 годы) и был заведующим кафедрой общественных наук (2007—2015 годы). На Факультет безопасности в Белграде преподавал Доктрину ненасилия (2008—2014).

В настоящее время он работает на факультете международной политики и безопасности в Университете «Унион — Никола Тесла» в Белграде. Преподает социологию и философию в базовых академических исследованиях, доктрины ненасилия в магистратуре и полемологию и иринологию в докторантуре.

В дополнение к монографиям он публикует философские очерки, научные дискуссии и рассказы в журналах: Јавност, Војска, Педагошка стварност, Сварог, Одбрана, Православље, Хришћанска мисао, Студеничка академија, Вечерње новости, Православни катихета, Кораци, Политика, Српска слободарска мисао, Теме, Национални интерес, Печат и др.

Кайтез был назван лучшим сотрудником журнала Војни информатор за 2003 год и лучшим преподавателем Военной академии за 2012 год. Работал в Группе реформирования Министерства обороны в 2004 году. Редактирует электронную библиотеку «Философия войны и мира» на сайте Проект Растко. Он был членом Сената Университета обороны в Белграде в двух созывах.

Избранная библиография 
 Монографии

 Смисао и траг (филозофски есеји), «-{Offset Print}-», Нови Сад, 2000.(стр.324.)
 Револуционарно насиље — химна слободи или апологија зла (монографија), Универзитет/Факултет безбедности и «Службени гласник», Београд. 2009.(стр.370.) .
 Мудрост и мач: филозофи о тајнама мира и рата (књига)|Мудрост и мач: филозофи о тајнама мира и рата (монографија), МЦ «Одбрана», Београд. 2012. (стр.748.) .
 Човек и тајна (књига)|Човек и тајна (есеји), «Добротољубље», Београд. 2015.(стр.328.) .
 Wisdom and Sword,Volume I-Ancient and Medieval Philosophers on the Secrets of War and Peace, «LAP-Lambert Academic Publishing», Saarbrucken, Germany, 2016, (str.393.) ISBN-978-3-659-95488-7 (na engleski preveo MA Dragan Stanar)
 Wisdom and Sword,Volume II-Philosophers of the New Age on the Riddles of War and Peace, «LAP-Lambert Academic Publishing», Saarbrucken, Germany, 2017,(str.409.) ISBN-978-3-330-08390-5 (na engleski preveo MA Dragan Stanar)
 «Wisdom and Sword Volume III, Modern Philosophers and Russian Philosophers and Sages on the Mysteries of War and Peace»,«LAP-Lambert Academic Publishing», Saarbrucken, Germany, 2018,(str.226.) , (na engleski preveo dr Dragan Stanar)
 Мисао и космос — човек у потрази за смислом живота (филозофски есеји), «Добротољубље», Београд, 2018. (стр 501.) .
 Социологија (уџбеник за кадете Војне академије), МЦ «Одбрана», Београд. 2019. (стр.856.) .
 Смисао и траг — Човек разапет између тврде Земље и хладних Звезда (филозофски есеји), «Добротољубље», Београд. 2019.(стр.565.) .

Примечания

Ссылки 
 «Смирај на реци пролазности: Пуковник проф. др Илија Кајтез, аутор књиге филозофских есеја 'Човек и тајна'» (интервју), разговарао Владимир Почуч, Одбрана, бр. 234, Београд, 2015.
 «Философија рата и мира / Philosophy of War and Peace», електронска библиотека, уредник Илија Кајтез, 2012—
 Приказ књиге Мудрост и мач III, Војно дело, приказ књиге Мудрост и мач III
 Интервју — Човек и космос, Интервју профессора Кајтеза на Спутњику
 Беседа Слободана Николића, Беседа Слободанa Николићa о књизи «Мисао и Космос»
 Ђуро Шушњић — рецензија, Рецензија књиге «Смисао и траг» — Ђуро Шушњић
 Кавез у потрази за птицом (интервју), разговарао Владимир Почуч, Печат, бр. 617, Београд, 2020.

Сербские писатели
Военные Сербии
Военные Югославии